Финал Кубка Англии по футболу 1984 года () стал 103-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 19 мая 1984 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Эвертон» и «Уотфорд». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Ливерпуля.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1984
Кубок Англии 1984
Кубок Англии 1984
Футбол в Европе в 1984 году
События 19 мая
Май 1984 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1984 году
1984 год в Лондоне